Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Lightning, d'après le nom anglais de la foudre :
 le , un brûlot de 8 canons lancé en 1691 et capturé par les Français en 1705 ;
 le , une bombarde de 8 canons lancé en 1740 et capturée en 1746 ;
 le , anciennement , un sloop de 14 canons lancé en 1746, transformé en brûlot en 1755 et vendu en 1762 ;
 le , anciennement , un sloop de 14 canons acheté en 1776, transformé en brûlot en 1779 et vendu en 1783 ;
 le , un brûlot de classe Thais lancé en 1806, converti en sloop en 1808 et vendu en 1816 ;
 le , un bateau à roues à aubes lancé en 1823 ;
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1829, renommé  et démantelé en 1866 ;
 le , un torpilleur lancé en 1876 ;
 le , un destroyer de classe Janus lancé en 1895 et miné en 1915 ;
 le , un destroyer de classe L lancé en 1940 et torpillé en 1943.

Lightning